Peter Punk – gruppo musicale italiano
Peter Punk – album d'esordio dell'omonima band
Peter Punk – sitcom argentina